Lola – żeńskie imię hiszpańskiego pochodzenia. Alternatywna forma imienia Lolita. Także zdrobnienie imienia Dolores. Imieniny obchodzi 27 maja.

 Pozostałe
 Lola – miasto w Gwinei
 Lola – prefektura w Gwinei
 Milan Smiljanić, pseudonim „Lola” – serbski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w Espanyolu Barcelona,
 Lola Cars – producent samochodów wyścigowych i były zespół Formuły 1,
 „Lola” – piosenka zespołu The Kinks,
 Lunar Orbiter Laser Altimeter – instrument wchodzący w skład sondy Lunar Reconnaissance Orbiter.